Le royaume de Eiellûr est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol 

Situé dans le Bois d'Hiver, Eiellûr est un des trois royaumes des elfes verts fondé après la Séparation. Des discussions avec les royaumes voisins de Syòrpiir et Thearnytaar pour s'unir en un large royaume d'elfes verts tournent court à cause des Ilythiiri, précipitant la guerre connue sous le nom de Guerre des Trois Feuilles, qui marqua le début d'une importante migration d'elfes vers la Mer des Étoiles Déchues et le royaume de Serôs.

Par la suite, impliqués malgré eux dans les Guerres de la Couronne, les trois royaumes des elfes verts seront anéantis par la magie corrompue des Ilythiiri.

Voir aussi 
 Chronologie des Royaumes oubliés : La Première Floraison
 Guerres de la Couronne

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Cormanthyr, Empire of the Elves de

Royaumes disparus des Royaumes oubliés